Als Asiatische Körbchenmuschel werden mehrere Arten der Körbchenmuscheln bezeichnet:

 die Feingerippte Körbchenmuschel (Corbicula fluminalis)
 die Grobgerippte Körbchenmuschel (Corbicula fluminea)